Dimension steht für:
 Größenordnung
 eine Kategorie einer physikalischen Größe, siehe Dimension (Größensystem)
 eine Längenangabe, siehe Abmessungen
 die Anzahl von Freiheitsgraden eines mathematischen Objekts, siehe Dimension (Mathematik)
 ein Parameter eines kommutativen Rings, siehe Dimension (kommutative Algebra)
 die Anzahl der Indizes eines Arrays, siehe Feld (Datentyp) #Dimensionen
 eine Komponente eines Datenmodells, siehe Sternschema #Fakten- und Dimensionstabellen
 eine Filmproduktions- und Verleihgesellschaft, siehe Dimension Films

Siehe auch:
 Dimensionen